Јохан II од Лихтенштајна (5. октобар 1840 — 11. фебруар 1929) је био кнез Лихтенштајна између 1858. и 1929. године. Његова владавина која је трајала преко седамдесет година друга је по трајању у европској историји. Једном државом дуже од њега владао је само Луј XIV, француски краљ. Био је син Алојза II од Лихтенштајна и грофице Франциске Кински. 

Никада се није женио па га је наследио његов брат Франц I.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1840.
Умрли 1929.
Кнежеви Лихтенштајна